Craft bezeichnet:

 Crafting, aus dem Englischen stammender Begriff für herstellen oder Herstellung
 Craft (Bischof) († 1066), auch „Krafto“, Bischof von Meißen
 DJ Craft, deutscher Rapper, siehe K.I.Z#DJ Craft
 Craft (Band), schwedische Black-Metal-Band
 Craft of Scandinavia, schwedischer Textilhersteller
 Craft Beer, Bier von einer unabhängigen Brauerei 
 Craft-Gletscher, auf der Thurston-Insel, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Craft (Nebraska)
 Craft (Texas)

Craft ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Craft (1939–2021), englischer Autorennfahrer
 Coy Craft (* 1997), US-amerikanischer Fußballspieler
 Edward B. Craft (1881–1929), US-amerikanischer Ingenieur
 John Craft (* 1947), US-amerikanischer Dreispringer
 Kelly Craft (* 1962), US-amerikanische Geschäftsfrau und Diplomatin
 Marcella Craft (1874–1959), US-amerikanische Sopranistin
 Paul Craft (1938–2014), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Percy Robert Craft (1856–1934), englischer Landschafts- und Genremaler des Spätimpressionismus und ein Vertreter der Newlyn School
 Robert Craft (1923–2015), US-amerikanischer Dirigent und Musikwissenschaftler
 Shanice Craft (* 1993), deutsche Leichtathletin
 Will Craft, US-amerikanischer Volleyballspieler

CRAFT steht als Abkürzung für:
 Combined Rescue and Firefighting Team, österreichische Eingreiftruppe für Katastropheneinsätze im Ausland, siehe CRAFT Austria

Siehe auch:
 Crafft
 Kraft (Begriffsklärung)
 Crafts

Abkürzung